Inglese – ciò che è pertinente all'Inghilterra
Inglese – chi appartiene al popolo inglese
Inglese – lingua inglese, appartenente al gruppo delle lingue germaniche

Persone 
 Emanuele Inglese – disc jockey e producer italiano
 Giorgio Inglese – filologo e storico della letteratura italiano
 Guglielmo Inglese – attore italiano
 Roberto Inglese – calciatore italiano
 Veronica Inglese – mezzofondista italiana

Pagine correlate
Britannico

Altri progetti